Bult (nd. „Erhebung“) bezeichnet:

 Bult (Bodenerhebung), eine Bodenerhebung in Mooren oder sumpfigem Gelände
 Horst (Botanik), ein kompakter Dichtbestand von Gräsern

Bult heißen 

geographische Objekte:
 Bult (Vosges), Gemeinde im Département Vosges, Region Lothringen, Frankreich
 Bult (Hannover), Stadtteil von Hannover

Personen:
 Marga Bult (* 1956), niederländische Sängerin
 Mark Bult (* 1982), niederländischer Handballspieler

Siehe auch
 Bult-Schlenken-Komplex
 Neue Bult